Goms może odnosić się do:
 Goms (okręg) – okręg w kantonie Valais w Szwajcarii
 Goms (gmina) – gmina w okręgu Goms